GTI steht für:

 Atlas Air, eine amerikanische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Flugplatz Rügen auf der deutschen Insel Rügen (IATA-Code)
 Gran Turismo Injektion, eine Bezeichnung für sportliche PKW mit Einspritzanlage, solcherart Namensbestandteil verschiedener Automodelle
 insbesondere der VW Golf GTI; auch gemeint beim GTI-Treffen
 GTI Travel, deutsches Touristikunternehmen
 Genotoxic Impurities, siehe Genotoxizität
 Generaltruppeninspektor beim österreichischen Bundesheer; siehe Ranghöchste Offiziere des Bundesheeres seit 1956
 Global Taxonomy Initiative – Initiative der Biodiversitätskonvention zur Förderung taxonomischer Expertise

Abkürzung